Пиједрас Колорадас има више значења:

 Пиједрас Колорадас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Пиједрас Колорадас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пиједрас Колорадас (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику